Plaats in Indonesië
 Way Halom (Gunung Alip), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Way Halom (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Way Halom (Buay Madang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra